Národní galerie může být:

 Národní galerie (Berlín)
 Národní galerie (Londýn)
 Národní galerie v Praze
 Galleria Nazionale d'Arte Antica (Národní galerie klasického umění) v Římě
 Slovenská národní galerie
 Slovinská národní galerie
 Národní galerie – Muzeum Alexandrose Sutzose v Athénách
 Národní galerie Singapur
 Národní galerie ve Washingtonu
 Ázerbájdžánská národní galerie
 Národní galerie Victoria 
 Jihoafrická národní galerie Iziko